Der Lion’s Cup 1985 war ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 11. bis 17. November 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in der Präfektur Tokio